Käseglocke steht für
 Käseglocke, ein Küchengeschirr

Denkmalgeschützte Gebäude:
 Käseglocke (Berlin), ein Parkwohnhaus in Berlin
 Käseglocke (Dresden), eine ehemalige Wartehalle in Dresden
 Worpsweder Käseglocke, ein Wohnhaus in Worpswede, Niedersachsen